Kuban (ruski:Кубань) je regija u Rusiji. Obuhvaća područje na obali Crnog mora, između Ukrajine i Kavkaza. Obuhvaća Krasnodarski kraj i dio Stavropoljskeg kraja. Rijeka Kuban teče kroz ovu regiju.

Poveznice 
Kubanski kozaci
Kubansko-crnomorska sovjetska republika
Kubanska sovjetska republika

Zemljopis Rusije
Krasnodarski kraj
Stavropoljski kraj